Фуэ́нте-де-Пе́дро-Наа́рро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манча. Занимает площадь 63,7 км². Население — 1330 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Fuente de Pedro Naharro
 Página web Peña Los Gunners
 Vídeos de las fiestas de los Toros de Fuego

Муниципалитеты Куэнки